Petrella puede riferirse a :

Lugares
 Petrella Salto, localidad italiana de la provincia de Rieti.

Personas
 Errico Petrella (1813-1877), compositor italiano.
 Fernando Petrella (1938-), diplomático argentino.
 Iván Petrella (1969-), político e intelectual argentino.
 Marina Petrella (1954-), antigua activista italiana.
 Riccardo Petrella (1945-), politólogo y economista italiano.
 Vito Petrella (1965-), atleta italiano de origen británico.